Les Six Cygnes, conte populaire allemand qui figure parmi ceux recueillis par les frères Grimm dans le premier volume des Contes de l'enfance et du foyer ;
 Les Six Cygnes, bande dessinée de Johanna adaptée du conte des frères Grimm.